

Wydarzenia 

 III starożytne igrzyska olimpijskie. W biegu prostym zwyciężył Androklos z Mesenii.